Bollstad kan avse:

Finland
 Bollstad, Sjundeå
 Bollstad, Ingå
 Bollstad, Pojo

Sverige
 Bollstad, Bolmsö

Se även 
 Bollsta